Dorfkirche Frankenfelde steht für:
 Dorfkirche Frankenfelde (Luckenwalde), im Ortsteil Frankenfelde der Stadt Luckenwalde im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg
 Dorfkirche Frankenfelde (Wriezen) im Ortsteil Frankenfelde der Gemeinde Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg